Бой за Никитовку — одно из крупнейших боёв отступающих частей ДКР с Армией УНР и Немецкой Армией 25 апреля 1918 года.

История 
25 апреля Славянская группа войск УНР приблизилась к станции Никитовке и Горловке.  

Им противостояли отряды рудничных партизан и крупная группа бывшей императорской российской армии которая перешла на сторону большевиков её командовали Егоров и Лазарев. Приблизительная численность группы — 40 тысяч.  

Вокруг Никитовки были вырыты окопы на боевые позиции были выставлены пулеметы и пушки. По приближающейся колоне Арми УНР повстанцы открыли огонь с артиллерии, немцы наступали парадным строям по ним был открыт огонь с пулеметов. Встретив ожесточенное сопротивление казаки обошли Никитовку и начали занимать Горловку, чтоб им воспрепятствовать партизаны открыли огонь с артиллерии по Горловке. 

Синкевич приказал сотнику артиллеристов Одинцу, пустить несколько тяжелых снарядов, по артиллерийской позиции повстанцев. Подавив артиллерию повстанцев казаки заняли Горловку и Никитовку.

Потери 
Немцы
 16 убитых
 49 раненых
1-й Запорожский имени гетмана Петра Дорошенко пехотный полк (командир — полковник А. Загродский)
 убито 2 старшины, и 5 казаков.
 ранено 3 старшины, 9 казаков.
3-й Гайдамацкий пехотный полк (полковник В. Сикевич, затем сотник Е. Волох)
 убит 1 старшина, 9 казаков.
 ранено 22
3-й Запорожский имени гетмана Богдана Хмельницкого пехотный полк (полковник А. Шаповал)
 ранено 2
Артиллерия
 убито 2.
 ранено 3.

Военные трофеи 
 11 пушек
 22 пулемета
 445 винтовки
 49 обозных телег
 1000 пленных.
Захваченных немцами партизан отправили в Германию. На станции захвачено 1152 загруженных вагона с углем, и не загруженного 1 миллион пудов угля. Вагоны отправили в Киев, немцы себе забрали 500 вагонов антрацита.

Отличившиеся в боях 
 Загродский, Александр Александрович — полковник.
 Ляхович Е. — хорунжий.
 Новиков — сотник.
 Болотов — полковник.
 Синкевич Леонид — кадет.
 Дунаев 
 Геращенко
 Ефименко, Буц, Черненко — казаки.
 Савельев — сотник.
 Баев — сотник.

Литература 
 Сікевич В. Спогади «Сторінки із записної книжки» (1943–1951) Т 6

Примечания 

Операции и сражения Гражданской войны в Донецком бассейне